Reticulum ( „kleines Netz“) bezeichnet:

 den Netzmagen, einen Abschnitt des Magens bei Wiederkäuern
 den wissenschaftlichen Namen eines Sternbilds des Südhimmels, siehe Netz (Sternbild)
 zwei Galaxien, siehe:
 Reticulum-II-Zwerggalaxie
 Reticulum-III-Zwerggalaxie
 eine Gattung der Foraminiferen, siehe Reticulum (Foraminiferen)

Retikulum ist Bestandteil zytologischer Fachwörter, siehe:
 Endoplasmatisches Retikulum
 Sarkoplasmatisches Retikulum
 Retikulumzelle